

Cinema 
The Mad Lover – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph A. Golden
The Mad Lover – film del 1917 diretto da Léonce Perret
Enemy of Women (The Mad Lover, titolo della riedizione del 1952) – film del 1944 diretto da Alfred Zeisler

Teatro 
The Mad Lover – lavoro teatrale di John Fletcher (1617 circa)